

Geografia

Szwajcaria 
 Lenzburg – okręg w kantonie Argowia
 Lenzburg – miasto w kantonie Argowia, w okręgu Lenzburg

Stany Zjednoczone 
 Lenzburg – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Lenzburg (ang. Lenzburg Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair

Inne 
 Lenzburg – szwajcarski ród
 Lenzburg – zamek w Lenzburgu